Santa Cecilia ima više značenja:
 Santa Cecilia, Piacenza
 Santa Cecilia, Trento